Ghost Story nebo Ghost Stories může být:

 jednotné číslo
 Ghost Story (album) – album hudebníka Phideaux Xavier z roku 2004
 množné číslo
 anglický název seriálu Strašidelné historky
 Ghost Stories (album, The Dream Syndicate) – album skupiny The Dream Syndicate z roku 1988
 Ghost Stories (album, The Lawrence Arms) – album skupiny The Lawrence Arms z roku 2000
 Ghost Stories (album, Chantal Kreviazuk) – album hudebnice Chantal Kreviazuk z roku 2006
 Ghost Stories (album, Silent Civilian) – album skupiny Silent Civilian z roku 2010
 Ghost Stories (album, Coldplay) – album skupiny Coldplay z roku 2014